Fritton kan syfta på följande platser:

 Fritton, Great Yarmouth – en by i Fritton and St. Olaves, Great Yarmouth, Norfolk, England
 Fritton, North Norfolk – en by i Ludham, North Norfolk, Norfolk, England
 Fritton, South Norfolk – en by i Morningthorpe and Fritton, South Norfolk, Norfolk, England